Николай Васильевич Сергеев:
 Сергеев, Николай Васильевич (1894—1988) — советский актёр театра и кино.
 Сергеев, Николай Васильевич (в монашестве Феодосий; 1880—1937) — деятель Украинской автокефальной православной церкви и обновленчества.